Коллинз, Джон (род. 1997) — американский баскетболист.
 Коллинз, Джон (1880—1951) — английский кавалер креста Виктории.
 Коллинз, Джон (род. 1968) — шотландский футболист, тренер.
 Коллинз, Джон (1625—1683) — английский математик.
 Коллинз, Джон-Энтони (1676—1729) — английский философ.